De Allsvenskan 1993 was het 69ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1923. Het seizoen begon op 12 april en eindigde op 24 oktober 1993. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 579 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,18 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van trainer-coach Roger Gustafsson won IFK Göteborg de veertiende landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Örebro SK en Degerfors IF handhaven zich in de hoogste divisie.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 1992/93
Svenska Cupen 1993/94
Zweeds voetbalelftal in 1993

1993
Allsvenskan